Belisarius má více významů:
 Belisarius (rod) – rod štírů z čeledi Troglotayosicidae
 Flavius Belisarius – byzantský vojevůdce